Константин (Костадин, Кочо) Димитров Мавродиев е български възрожденски просветен деец и общественик.

Биография 
Роден е в село Гайтаниново, Неврокопско. Става хаджия. Работи около 1860 – 1870 година като учител в Гайтаниново. Тримата му синове са просветни дейци. Заедно със синовете си Коста и Димитър, подпомага финансово учителско дружество „Просвещение“ в Неврокоп със сумата от 456 гроша. Жени се за Янинка (Енинка) Сарафова, дъщеря на Вълчо Сарафов (1800 – 1863) и сестра на Петър Сарафов (1842 – 1915).

Родословие

Бележки 

Български просветни дейци от Македония
Родени в Гайтаниново
Български хаджии
Български учители
Български общественици от Македония